Isla Orquídea puede referirse a:

 Isla Orquídea (Taiwán), una isla volcánica en la costa de la isla de Taiwán.
 Isla Orquídea (Canaima), una isla fluvial venezolana.